Феспиады — персонажи древнегреческой мифологии, 50 дочерей Феспия, царя города Феспии в Беотии. Стали возлюбленными Геракла и родили от него 50 сыновей, потомки которых жили в Феспиях и на Сардинии. Сохранился перечень Теспиад, включающий 49 имён.

В мифологии 
Феспиады были дочерьми Феспия — царя города Феспии в Беотии, младшего сына царя Афин Эрехтея. По одной версии, все 50 сестёр родились от Мегамеды, по другой — от разных женщин. Когда в Феспиях появился молодой Геракл, приехавший охотиться на Киферонского льва, Феспий радушно принимал его 50 дней и каждую ночь присылал герою по дочери; в альтернативной версии мифа все Феспиады стали возлюбленными Геракла в одну ночь. Только одна из девушек отказалась возлечь с героем, и он за это сделал её жрицей в своём храме.

Спустя девять месяцев царевны родили каждая по сыну (у старшей и младшей из сестёр родились двойни). По просьбе Геракла Феспий семерых внуков оставил у себя, трёх отослал в Фивы, а 40 остальных — на Сардинию.

В культуре

Примечания 

Древнегреческие мифы